Пли́сс — фамилия. Известные носители:

 Плисс, Виктор Александрович (1932—2019) — советский и российский математик.
 Плисс, Геннадий Борисович (1929—2019) — советский и российский онколог, доктор медицинских наук (1966), профессор, сотрудник НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова (с 1956 года), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998).
 Плисс, Михаил Игнатьевич (1858—1924) — белорусский священнослужитель, протоиерей.

См. также 
 Плис